Sidayu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sidayu (administrativ by i Indonesien, lat -7,60, long 109,52), Jawa Tengah, 
 Desa Sidayu (administrativ by i Indonesien, lat -7,68, long 109,26), Jawa Tengah, 
 Desa Sidayu (administrativ by i Indonesien, lat -7,04, long 109,81), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Sidayu, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar